D’Urfé ist der Familienname folgender Personen:
 Anne de Lascaris d’Urfé (1555–1621), französischer Dichter, älterer Bruder von Honoré d’Urfé
 Claude d’Urfé (1501–1558), Baron von Châteauneuf, Oberintendant des königlichen Hofstaates und französischer Gesandter beim Konzil von Trient
 Honoré d’Urfé (1567–1625), französischer Offizier, Höfling und Schriftsteller
 Jeanne d’Urfé (1705–1775), französische Okkultistin und Gönnerin mehrerer berühmter Abenteurer

Siehe auch:
 Baie-D’Urfé, Gemeinde im Südwesten der kanadischen Provinz Québec
 Communauté de communes du Pays d’Urfé, französischer Gemeindeverband (Communauté de communes) im Département Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Saint-Marcel d’Urfé, französische Gemeinde im Département Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes